Le Festival Cinémabrut  est une manifestation autour de réalisations de films auto-produits. Chaque année y sont décernés les prix Brutal.

Historique 
Le , à l'initiative de Pascal Cadaré et Pat Marcel, l'association le Collectif du Cinéma Brut voit le jour. Le Festival ouvre ses portes pour la première fois au public le . Les premiers éditions se déroulent dans la ville de Mouans-Sartoux puis à Paris.
Tous les genres de films sont sélectionnés (Courts métrages, longs métrages, documentaires, fictions, animation, expérimental) avec l'obligation d'être auto-produits. Le festival Cinémabrut a lieu, jusqu'en 2008 pendant le Festival de Cannes. En 2012, Benoît Delépine est invité d'honneur du festival.

Lauréats

2015 
 Brutal d'or : Les orgies monstrueuses de la secte du Grand Chacal puant de Daniel Petitcuenot
 Brutal d'or du court métrage : Le hasard de la vie de Swann Meralli
 Brutal d'argent : Poubelle la vie du collectif Bure Automedia
 Brutal de bronze : Le dernier fil à la patte de Stanislas Cadéo
 Prix spécial du jury : Un tour de cheville de Guillaume Levil
 Prix spécial du public : I am a knife with legs de Benett Jones
 Mention spéciale scénario : Mute de Job, Joris et Marieke

2014 
 Brutal d'or : Indésirables de Philippe Barassat
 Brutal d'or du court métrage : The man who killed god de Noé Vitoux
 Brutal d'argent : Narvalo de Christophe Switzer
 Brutal de bronze : Amour et Commando de Laurent Ardoint et Stéphane Duprat
 Prix spécial du jury : Turbo Vomi de Yannick Lecoeur
 Prix spécial du public : Supervenus de Frédéric Doazan

2013 
 Brutal d'or : Sorgoï Prakov, my european dream de Rafael Cherkaski
 Brutal d'argent : La double croisée de Jean-Charles Atzeni
 Brutal de bronze : Barbe Rousse de Julien Hérisson
 Prix spécial du jury : Tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Yann Chapotel - Là 440 de Mahatsanga Le Dantec et Lorien Raux

2012 
 Brutal d'or : Le Réserviste de Mathieu Berthon
 Brutal d'argent : La Misère Bleue de Brigitte Lavégie
 Brutal de bronze : Fais croquer de Yassine Qnia
 Prix spécial du jury : C'est le son des pâquerettes, de David Manzato

2011 
 Brutal d'or : Pink Lady de Fabien Adam
 Brutal d'argent : Alter Ego de Cédric Prevost
 Brutal de bronze : Mash-up de Chamalski
 Prix spécial du jury : La vie est dure. Non ! C’est le travail qui est dur de Jean-François Gallotte et Aurélie Martin

2010 
 Brutal d'or : Clonk de Bertrand Lenclos
 Brutal d'argent : Fonike de Jérémie Lenoir
 Brutal de bronze : Lo poesté de Montigny des Frères Denis

2009 
 Brutal d'or : Le dictionnaire de l'amour fourbe de Guillaume Levil
 Brutal d'argent : Chantier 0 des Frères Denis
 Brutal de bronze : Janus de Guillaume Aventurin

2008 
 Brutal d'or : Paulo Anarkao de Gérald Touillon
 Brutal d'argent : Life 2.0 d'Emmanuel Quéau
 Brutal de bronze : M.A.D. de Florent Guimberteau

2007 
 Brutal d'or : Midnight Madness des éditions du Cobra
 Brutal d'argent : Ev-Panic de Raoul Signé
 Brutal de bronze : La Parole de Mars de Roberto Anastasi

2006 
 Brutal d'or : On passe à table de Yoan Boselli
 Brutal d'argent : A day with Edwige d’Aurélie Millet
 Brutal de bronze : Hollywood vs Malabar d'Antoine Pernaud

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Cinemabrut
Mouans-Sartoux
Festival dans les Alpes-Maritimes